Zopilote kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Zopilote, Nayarit, Ruíz, 
 El Zopilote, Guerrero,